Naselje u Hrvatskoj:

 Lipnica (Rakovec)
 Lipnica (Zagreb)

Naselje u Sloveniji:

 Lipnica (Radovljica, Slovenija), 
 Zgornja Lipnica
 Spodnja Lipnica

Naselje u BiH:

 Lipnica (Kakanj, BiH)
 Lipnica (Tuzla, BiH)
 Lipnica Gornja
 Lipnica Donja
 Lipnica Srednja

Naselje u Srbiji:
 Lipnica (Loznica, Srbija)
 Lipnica (Čačak, Srbija)

Ostalo:

 Rudnik ugljena Lipnica, BiH